Geomyoidea é uma superfamília de roedores que contém a família Geomyidae, Heteromyidae e seus parentes fósseis.

Taxonomia
A família †Eomyidae é alternativamente considerada como incluída em Geomyoidea ou uma superfamília separada (†Eomyoidea) na parvordem Geomorpha.  †Florentiamyidae e †Heliscomyidae são geralmente posicionados na superfamília Geomyoidea independente de Eomyoidea ser considerada uma superfamília válida ou não (Korth et al., 1991). McKenna e Bell (1997) não reconheceram Heliscomyidae como válido, considerando os gêneros desse clado como incertae sedis. Às vezes, Heliscomyidae e Geomyidae são agrupadas na mesma família, como subfamílias.

Superfamília Geomyoidea
Gênero †Griphomys incertae sedis
Gênero †Meliakrouniomys incertae sedis
Família †Eomyidae
Família †Heliscomyidae
Família †Florentiamyidae
Família Geomyidae 
Família Heteromyidae

Referências
Korth, W.W., J.H. Wahlert, and R.J. Emry, 1991. A new species of Heliscomys and recognition of the family Heliscomyidae (Geomyoidea: Rodentia) Journal of Vertebrate Paleontology 11(2):247-256.
McKenna, Malcolm C., and Bell, Susan K. 1997. Classification of Mammals Above the Species Level. Columbia University Press, New York, 631 pp. ISBN 0-231-11013-8

Roedores